
Molekulska formula -{C6H6O2}- se može odnositi na:

 Benzendioli
 Katehol
 Hidrohinon
 Pirokatehol
 Rezorcinol